Бугрино — название населённых пунктов в России:

 Бугрино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бугрино — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Бугрино — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Бугрино — посёлок в Ненецком автономном округе.